Алкід (Алкід) — італійський та французький варіант імені Геракл. 

Подібні назви:
 «Алкід» (Alcido) — опера Дмитра Бортнянського
 8549 Алкіда (8549 Alcide) — астероїд